Shibata steht für:

 eine Stadt in der japanischen Präfektur Niigata, siehe Shibata (Niigata)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Shibata (Han)
 einen japanischen Klan der Oda: Shibata (Klan)

Shibata ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Shibata (* 1982), japanische Schwimmerin
 Aya Shibata, japanische Skeletonpilotin
 Daichi Shibata (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Hanae Shibata (* 1992), japanische Fußballspielerin
 Shibata Katsuie (1522–1583), japanischer Samurai und General
 Kei Shibata (* 1965), japanischer Fußballtrainer
 Shibata Keita (1877–1949), japanischer Botaniker
 Kuniaki Shibata (* 1947), japanischer Boxer
 Shibata Kyūō (1783–1839), japanischer Gelehrter
 Minao Shibata (1916–1996), japanischer Komponist
 Mitsugi Shibata, japanischer Konsul
 Shibata Renzaburō (1917–1978), japanischer Schriftsteller
 Ryūtarō Shibata (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Saki Shibata (* 1997), japanische Tischtennisspielerin
 Satomi Shibata (* 1985), japanische Fußballspielerin
 Satoru Shibata, Präsident von Nintendo Europa
 Shingo Shibata (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shō Shibata (* 1935), japanischer Schriftsteller, Germanist und Übersetzer
 Shōji Shibata (1915–2016), japanischer Biochemiker
 Sōsuke Shibata (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Shibata Toyo (1911–2013), japanische Dichterin und Autorin
 Toyokazu Shibata (* 1986), japanischer Dartspieler
 Tsuneo Shibata, japanischer Jazzmusiker
 Yūji Shibata (1882–1980), japanischer Chemiker
 Shibata Zeshin (1807–1891), japanischer Maler